Die Scottish Football League Premier Division wurde 1993/94 zum 19. Mal ausgetragen. Es war zudem die 97. Austragung einer höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in der der Schottische Meister ermittelt wurde. In der Saison 1993/94 traten 12 Vereine in insgesamt 44 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils zweimal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Glasgow Rangers gewannen zum insgesamt 44. Mal in der Vereinsgeschichte die schottische Meisterschaft. Die Gers qualifizierten sich als Meister für die Champions League Saison-1994/95. Als Pokalsieger, qualifizierte sich Dundee United für den Europapokal der Pokalsieger. Der zweit- und drittplatzierte FC Aberdeen und FC Motherwell qualifizierten sich für den UEFA-Pokal.

Der FC St. Johnstone, die Raith Rovers und der FC Dundee stiegen am Saisonende in die First Division ab. Mit 22 Treffern wurde Mark Hateley von den Glasgow Rangers Torschützenkönig.

Vereine

Statistik

Abschlusstabelle

Die Meistermannschaft der Glasgow Rangers 
(Berücksichtigt wurden alle Spieler mit mindestens einem Einsatz)

Siehe auch 
 Dundee Derby
 Edinburgh Derby
 New Firm
 Old Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Premier Division

Weblinks 
 Scottish Premier Division 1993/94 bei statto.com
 Scottish Premier Division 1993/94 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1993/94
1993 94